Алексей Евгеньевич Порай-Кошиц (р. 24 февраля 1941, Ленинград, СССР) — советский и российский театральный художник, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002).

Биография 
Родился 24 февраля 1941 года в Ленинграде.

Окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, художественно-постановочный факультет, класс Николая Акимова.

Работал во многих театрах страны, заведующим постановочной частью Театра на Таганке, техническим директором Большого драматического театра им. А. Товстоногова и др.

Художник-постановщик спектаклей «Хозяин», «Звёзды на утреннем небе», «Gaudeamus», «Клаустрофобия», «Пьеса без названия», «Чевенгур», «Московский хор», «Блажь», «Жизнь и судьба», «Утиная охота», «Одолжите тенора!» (Театр имени Пушкина), «Кармен», «Апостол Павел», «Чокнутые королевы», «Жизнь Ильи Ильича», «Чайка», «Осенний марафон», «Варшавская мелодия», «Жизнь и судьба», «Повелитель мух» и других.

 С 1984 года работал заведующим художественно-постановочной частью и замдиректора и художником-постановщиком в Малом драматическом театре («Театр Европы»),
 С 2004 по 2008 год работал первым заместителем директора — художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Преподает в Российском государственном институте сценических искусств. С 2009 по 2011 год — заведующий кафедрой технологии на постановочном факультете СПбГАТИ. Профессор кафедры режиссуры (преподает на режиссерских курсах А. А. Праудина и Г. Р. Тростянецкого).

Основные театральные работы 
 «Хозяин» (ТЮЗ им. А. А. Брянцева, реж. З. Корогодский, 1968)
 «Наш Чуковский» (ТЮЗ им. А. А. Брянцева, реж. З. Корогодский, Л. Додин, В. Фильштинский, 1969)
 «Открытый урок» (ТЮЗ им. А. А. Брянцева, реж. З. Корогодский, 1970)
 «Наш, только наш…» (ТЮЗ им. А. А. Брянцева, в соавторстве с З. Корогодским, В. Фильштинским, 1972)
 «Веселый тракт» (Театр на Литейном, реж. Е. Падве, 1971)
 «Свидание в предместье» (Театре драмы и комедии, реж. Е. Падве, 1972)
 «Звёзды на утреннем небе» (МДТ, реж. Л. Додин, 1988)
 «Gaudeamus» (МДТ, реж. Л. Додин,1990)
 «Клаустрофобия» (МДТ, реж. Л. Додин, 1994)
 «Пьеса без названия» (МДТ, реж. Л. Додин,1997)
 «Чевенгур» (МДТ, реж. Л. Додин,1999)
 «Чайка» (МДТ, реж. Л. Додин, 2001)
 «Московский хор» (МДТ, реж. И. Коняев, под рук. Л. Додина, 2002)
 «Жизнь Ильи Ильича» («Балтийский дом», реж. И. Коняев, 2002)
 «Утиная охота» (МДТ, реж. В. Туманов, 2003)
 «Кошки-мышки» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. Ю. Еремин, 2004)
 «Одолжите тенора» (Театр им А. С. Пушкина, реж. Е. Писарев, 2005)
 «Последняя ошибка Моцарта» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. Ю. Еремин, 2006)
 «Жизнь и судьба» (МДТ, реж. Л. Додин, 2007)
 «Варшавская мелодия» (МДТ, реж. Л. Додин, 2007, с использованием идеи Давида Боровского)
 «Тутиш» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. М. Брусникина, 2007)
 «Танец альбатроса» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. О. Тополянский, 2007)
 «Белый кролик» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. Е. Каменькович, 2008)
 «Весенняя лихорадка» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. А. Марин, 2008)
 «Дворянское гнездо» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. М. Брусникина, 2009)
 «Фальшивый купон» (СамАрт, реж. А. Праудин, 2010)
 «Фальшивый купон» (Экспериментальная сцена п/р А. Праудина, реж. А. Праудин, 2010)
 «Чайка» (СамАрт, реж. А. Праудин, 2011)
 «Он в Аргентине» (МХТ им. А. П. Чехова, реж. Д. Брусникин, 2012)
 «Дон Жуан» (Театр им. Янки Купалы, реж. А. Праудин, 2014)
 «Зойкина квартира» (Омский Пятый театр, реж. А. Праудин, 2014).
 «Зима, когда я вырос» (ТЮЗ им. А. А. Брянцева, 2017)

Семья 
Дед — Александр Евгеньевич Порай-Кошиц (1877—1949), советский химик-органик, лауреат Сталинской премии (1943), академик АН СССР (1935).

Родители — Евгений Александрович Порай-Кошиц (15 (28) сентября 1907 — 18 марта 1999, Санкт-Петербург), советский учёный-химик, лауреат Ленинской премии (1963); Вера Фёдоровна Матюх (1910—2003), советский художник-график.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994);
 Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002 год спектакль «Московский хор»);
 «Золотая маска» 2002 год (лучшая работа художника в драматическом театре, спектакль «Чайка», Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург);
 «Золотой софит» 2007 год (спектакль «Жизнь и судьба», Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург);
 «Золотой софит» 2011 год (спектакль «Ольга. Запретный дневник»);

Примечания

Ссылки 
 Биография в энциклопедии «Кругосвет» 
 Алексей Порай-Кошиц на сайте Театра имени Пушкина 

Художники-постановщики России
Лауреаты премии «Золотая маска»
Лауреаты премии «Золотой софит»
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Художники-постановщики СССР
Сценографы России
Сценографы СССР